Storytelling est un emprunt à l'anglais signifiant narration.

Communication  
 Le storytelling est une forme générale de communication ;
 Cette technique a donné lieu à des applications parfois controversées en communication politique notamment sous l'emprise de spécialistes de la communication dénommés « spin doctors ».

Œuvres 

 Storytelling est le nom d'un film de Todd Solondz de 2001 ;
 Storytelling est le nom d'un album du groupe de rock indépendant britannique Belle and Sebastian, et bande originale du film Storytelling ;
 Storytelling, La Machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits est le nom d'un livre de Christian Salmon en 2007 ;
 Storytelling est le titre de la chronique que tient Christian Salmon en dernière page du quotidien français Le Monde.